Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 2000-2001 est la  de la 2. Bundesliga. Elle oppose dix-huit clubs professionnels de football.

La compétition se déroule en trente-quatre journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que les deuxième et troisième du classement final sont promus en Bundesliga 2001-2002. Les quatre derniers sont relégués en Regionalliga.

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 Le SSV Ulm 1846 se voit refuser sa licence pour la troisième division et sera rétrogradé en cinquième division.

Notes et références 

2000-2001
Allemagne D2 2000-2001
Football D2 2000-2001
Football D2 2000-2001
Football en Allemagne en 2000
Football en Allemagne en 2001